Єре́менко — українське прізвище.

 Єременко Анатолій Петрович — український радянський і державний діяч.
 Єременко Андрій Віталійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Єременко Андрій Іванович (1892—1970) — радянський воєначальник, Маршал Радянського Союзу
 Єременко Антоніна Григорівна (1903—1970) — ланкова, Герой Соціалістичної Праці.
 Єременко Борис Степанович (* 1922 — ?) — радянський науковець, кандидат технічних наук. Лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1969).
 Єременко Валентин Никифорович — український радянський фізико-хімік і матеріалознавець, доктор хімічних наук — 1961, академік АН УРСР (з 1969), заслужений діяч науки УРСР (з 1974).
 Єременко Василь Георгійович (1919—2000) — український художник театру.
 Єременко Віктор Валентинович (1932—2017) — видатний український фізик
 Єременко Віктор Вікторович — старший солдат резерву Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Єременко Геннадій Васильович ( 1948) — український скрипаль, диригент, композитор, педагог.
 Єременко Дмитро Сергійович (1990) — український футболіст, півзахисник.
 Єременко Іван Онисимович (1918-1996) — старший сержант Радянської Армії, учасник Великої Вітчизняної війни, Герой Радянського Союзу (1945).
 Єременко Костянтин Андрійович — диригент. Заслужений діяч мистецтв Української РСР.
 Єременко Костянтин Вікторович — радянський та російський футзаліст. Найкращий футзаліст XX століття.

 Єременко Марія Степанівна — заслужений машинобудівник України.
 Єременко Микола Миколайович (молодший) (1949—2001) — російський актор, Народний артист Росії
 Єременко Микола Миколайович (старший) (1923—2000) — білоруський актор, Народний артист СРСР
 Єременко Олександр Еммануїлович (1954) — український математик. Доктор фізико-математичних наук (1987).
 Єременко Олександр Володимирович (1980) — російський хокеїст
 Єременко Олексій Гордійович — політрук, котрий підняв частину в контратаку, за кілька митей до смерті якого зазнімкував Макс Альперт.
 Єременко Олена Валеріївна (нар. 1990) — українська актриса театру і кіно.
 Єременко Олена Олексіївна (1958—2010) — радянська і українська актриса театру і кіно.
 Єременко Павло Олександрович (1980) — американський інженер.
 Єременко Роман Олексійович (1987) — фінський футболіст, півзахисник
 Єременко Світлана Федорівна — українська журналістка.

Див. також 
 Єрьоменко

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко